Adam Stachowiak ist der Name folgender Personen:

* Adam Stachowiak (Fußballspieler) (* 1986), polnischer Fußballspieler
 Adam Stachowiak (Radsportler) (* 1989), polnischer Radsportler